Андре́евка () — село,
Андреевский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321480501. Население по переписи 2001 г. составляет 293 (139/154 м/ж) человека.

Является административным центром Андреевский сельский совет, в который, кроме того, входят сёла
Веселое,
Рогозянка,
Садовод и
Стецковка.

Географическое положение 
Село Андреевка находится на берегу реки Нижняя Двуречная, русло реки сильно заболочено, есть копань.
Выше по течению примыкает к селу Рогозянка, ниже по течению в пяти км село Стецковка, на востоке в 2-х км село Садовод, в 6-и км железнодорожная станция Шиповатое.

История 
 1875 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и птице-товарная фермы.
 «Малиновка», сельскохозяйственное ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Спортивная площадка.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Региональный ландшафтный парк «Великобурлукская степь». Площадь 2042,6 га. Размещается на территории пгт Великий Бурлук и сёл Катериновка, Червоная Хвыля, Шиповатое, Андреевка, Горяное, посёлок Плоское.

Экология 
 Скотомогильник.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района